Sandy Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Point (Alabama)
 Sandy Point (Connecticut)
 Sandy Point (Florida)
 Sandy Point (Georgia)
 Sandy Point (Maine)
 Sandy Point (Pennsylvania)
 Sandy Point (Tennessee)
 Sandy Point (Texas)
 Sandy Point (Virginia)

in Australien:
 Sandy Point (New South Wales)
 Sandy Point (Victoria)

in Chile:
 Sandy Point (Chile)

in England:
 Sandy Point (England)

in Kanada:
 Sandy Point (Neufundland und Labrador)
 Sandy Point (Nova Scotia)
 Sandy Point 221, Indianerreservation in Alberta

in der Karibik:
 Sandy Point (Bahamas), von 1993 bis 1996 auch Distrikt
 Sandy Point Town, Saint Kitts and Newis

Sandy Point steht für:
 Sandy Point National Wildlife Refuge, Saint Croix, Virgin Islands

Siehe auch:
 Saint Anne Sandy Point, Parish von St. Kitts und Nevis